Boleró (tánc), 3/4-es ütemű spanyol tánc;
Boléro (Ravel), Maurice Ravel zenekari műve;
Boléro (Chopin), Frédéric Chopin zongoradarabja;
Boleró (blúz), női felső ruhadarab.